Il singolare del torneo di tennis Togliatti Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vadim Kucenko che ha battuto in finale Igor' Kunicyn 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Nikolaj Davydenko (semifinali)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Vadim Kucenko (Campione)

 Yaoki Ishii (secondo turno)
 Igor' Kunicyn (finale)
 Artem Derepasko (semifinali)
 Denis Golovanov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2000